

Niemcy 
 Rausdorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn 
 Rausdorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Holzland